Piedra Parada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Piedra Parada, Delstaten Mexiko, Zacualpan, 
 Piedra Parada, Ocozocoautla de Espinosa, 
 Piedra Parada, Guerrero, San Marcos, 
 Piedra Parada, Zinacantán, 
 Piedra Parada, Guanajuato, Manuel Doblado, 
 Piedra Parada, San Luis Potosí, San Martín Chalchicuautla, 
 Piedra Parada, Siltepec, 
 Piedra Parada, Michoacán de Ocampo, Hidalgo, 
 Piedra Parada, Manlio Fabio Altamirano, 
 Piedra Parada, Xalapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar